Die Liste der Länderspiele der kosovarischen Fußballnationalmannschaft der Frauen enthält alle von der FIFA offiziell geführten Spiele der kosovarischen Fußballnationalmannschaft der Frauen.Am 1. März 2017 traten die Kosovarinnen zu ihrem ersten offiziellen Länderspiel an. Erster Gegner bei einem Turnier im türkischen Alanya war die Mannschaft aus Polen.

Seit 2017 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der kosovarischen Mannschaft angegeben.
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der kosovarischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der kosovarischen Mannschaft
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft

Statistik

Länderspielbilanz 
 grüne Hintergrundfarbe = Positive Bilanz
 gelbe Hintergrundfarbe = Ausgeglichene Bilanz
 rote Hintergrundfarbe = Negative Bilanz
 Sp. = Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen

Stand: 21. Februar 2023

Weblinks 
 Offizielle Website des kosovarischen Verbandes (albanisch, englisch)

Einzelnachweise 

Kosovo
!Landerspiele Frauen